Едивил има више значења:
 Едивил (Ајова)
 Едивил (Илиноис)
 Едивил (Кентаки)
 Едивил (Небраска)